Cshö Gjonghi (1966) olimpiai ezüstérmes dél-koreai kosárlabdázónő
 Cshö Gjonghi (1981) dél-koreai maratonfutónő, olimpikon
 Cshö Gjonghi (1973) észak-koreai tornásznő